

Codici e sigle 
 WIL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Wilson di Nairobi (Kenya)
 wil – codice ISO 639-3 della lingua wilawila
 WIL – codice ISO 3166-2:GB del Wiltshire (Regno Unito)
 WIL – targa automobilistica del circondario di Bernkastel-Wittlich (Germania)

Geografia

Svizzera 
 Schlosswil, già Wil – ex comune ora frazione di Grosshöchstetten, comune nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)
 Starrkirch-Wil – comune nel distretto di Olten (Canton Soletta)
 Wil – ex comune ora frazione di Alchenstorf, comune nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)
 Wil – città nel distretto di Wil (Canton San Gallo)
 Distretto di Wil – distretto con capoluogo Wil
 Wil – comune nel distretto di Bülach (Canton Zurigo)
 Wil – ex comune ora frazione di Mettauertal, comune nel distretto di Laufenburg (Canton Argovia)

Altro 
 2412 Wil – asteroide della fascia principale
 Fussball Club Wil 1900 – società calcistica svizzera con sede a Wil (Svizzera)
 Lil' Wil (1987) – rapper statunitense
 Wil – nome proprio di persona maschile germanico

Pagine correlate 
 Vil 
 Will